

Sigle 
 Keretapi Tanah Melayu – ente ferroviario malaysiano
 Kernel Transaction Manager – componente di Windows Vista
 KTM (Kronreif und Trunkenpolz, Mattighofen) – casa motociclistica austriaca

Codici 
 KTM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Tribhuvan di Kathmandu (Nepal)
 ktm – codice ISO 639-3 della lingua kurti